Genesys ist der Name 
 Genesys (Unternehmen), ein Unternehmen, das Customer-Experience- und Contact-Center-Lösungen an mittelgroße und große Unternehmen liefert.
 Genesys Roleplaying System, ein Rollenspielsystem des Unternehmens Fantasy Flight Games